

Acronymes 

L'acronyme DARC peut signifier :
 Data Radio Channel, standard de diffusion de données numériques sur une sous-porteuse d'une radio FM.
 Description, acquisition, restitution et conception, logiciel permettant de représenter en trois dimensions, avec ou sans animation, les molécules complexes.

Patronyme 

 Daniel Darc (1959-2013), chanteur français

Pseudonyme 

 Daniel Darc, nom de plume de Marie Régnier (1840-1887)
 Mireille Darc (1938-2017), actrice et réalisatrice française

Patronyme français
Acronyme
Homonymie d'acronyme